Het seizoen 1960/61 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 4 september 1960 en eindigde op 28 mei 1961. AS Oostende KM won in Derde Klasse A, KFC Herentals won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 KRC Mechelen (rechtstreeks)
 RFC Sérésien (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 RES Jamboise (kampioen 4A)
 KFC Wezel Sport (kampioen 4B)
 KSK Roeselare (kampioen 4C)
 K. Tubantia Borgerhout FC (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 AS Oostende KM (kampioen 3A)
 KFC Herentals (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 US du Centre (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Izegem (rechtstreeks uit 3A)
 R. Stade Waremmien FC (rechtstreeks uit 3B)
 K. Hasseltse VV (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, AS Oostende KM en KFC Herentals, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3